C.J. Wilson, attore statunitense
 Christopher John Wilson (n. 1980), giocatore di baseball statunitense
 C. J. Wilson (n. 1985), giocatore di football americano statunitense (safety)
 Clifford James Wilson (n. 1987), giocatore di football americano statunitense (defensive end)
 C. J. Wilson (n. 1989), giocatore di football americano statunitense (cornerback)